Halloh ist der Name folgender Orte:

 Halloh (Halver), Hofschaft in der Gemeinde Halver im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Halloh (Großenaspe), Hofschaft in der Gemeinde Großenaspe im Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein
 Halloh (Sprockhövel), Hofschaft in der Stadt Sprockhövel im Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hallo (Begriffsklärung)